Ян Клечиньский ():
 Клечиньский, Ян Баптиста (1756—1828) — австрийский скрипач и композитор польского происхождения.
 Клечиньский, Ян (1837—1895) — польский музыковед, музыкальный критик и пианист.
 Клечиньский, Ян (1875—1939) — польский искусствовед и шахматист.